Стријежевица може бити:

 Стријежевица (Добој), насељено мјесто у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Стријежевица (Брестовац), насељено мјесто у општини Брестовац, западна Славонија, Република Хрватска